Unter Intimchirurgie fallen verschiedene chirurgische Eingriffen an den Geschlechtsorganen oder der angrenzenden Körperregion. Diese Eingriffe können medizinisch indiziert, oder im Sinne einer Schönheitsoperation, rein ästhetisch motiviert sein.

Bei der Frau:
 Labioplastik, in der häufigsten Form die Schamlippenverkleinerung
 Klitorisvorhautreduktion
 Hymenalrekonstruktion
 Klitoridektomie
 Vulvektomie

Beim Mann:
 Penisaugmentation
 Zirkumzision